Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1938.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Der Tennissport, alleiniges amtliches Organ des Fachamts Tennis im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen, 15. Jahrgang (1938), Nr. 18–20

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1938